Gaël Monfils, joueur de tennis professionnel français ;
 Geordy Monfils, acteur belge ;
 Nadine Monfils, écrivaine et réalisatrice belge ;
 Philippe Monfils, personnalité politique belge ;

 séries télévisées
 Mon fils, série télévisée québécoise (2020)
 Mon fils, série télévisée française (1971) de François Martin, avec Jean Bouise, Clotilde Joano, Henri Serre.

Homonymie de patronyme